Corby peut désigner :

 Corby - une ville dans le Northamptonshire en Angleterre
 Corby (circonscription britannique) - une circonscription située dans le Northamptonshire
 Corby (district) - un district non métropolitain dans le Northamptonshire, en Angleterre
 Corby Glen - une ville dans le Lincolnshire en Angleterre
 Ellen Corby - une actrice et scénariste américaine
 Great Corby - une ville dans le Cumbria en Angleterre
 Little Corby - une ville dans le Cumbria en Angleterre
  - chanteur australien
 Mike Corby - joueur de squash et de hockey sur gazon anglais